Mariachi
Mariachi, gruppi musicali messicani
El Mariachi, suonatore di chitarra (El Mariachi) film del 1992 di Robert Rodriguez, prima pellicola della Trilogia del Mariachi
Mariachi Hotel, album dei Rio del 2004